The Fatal Card – cortometraggio del 1908 prodotto dalla S. Lubin
The Fatal Card – cortometraggio del 1914 prodotto dalla St. Louis Motion Picture Company
The Fatal Card – film del 1915 diretto da James Kirkwood
The Fatal Card – cortometraggio del 1930 diretto da Norman Taurog